Agrární strana Kazachstánu () je kazachstánská agrární politická strana. Při volbách ve dnech 19. září a 3. října roku 2004 byla součástí „Agrární a průmyslové unie bloku pracujících“, který získal 7,1 % hlasů a 11 parlamentních mandátů ze 77.

Reference 

Politické strany v Kazachstánu
Agrární strany
Politické strany založené roku 1999